Osoby o tym nazwisku:
 Chen Pomeranz – izraelski piłkarz ręczny
 Drew Pomeranz – amerykański baseballista